Gaine peut désigner :
 proprement, le fourreau d'une arme blanche ;
 en architecture, la gaine, ouvrage de cloisons ou de panneaux ou un conduit, par exemple une gaine de ventilation ;
 en botanique, la gaine désigne la pièce foliaire correspondant à la partie proximale d'une feuille qui embrasse la tige d'une plante ;
 en extrusion-gonflage de film plastique, la filière ronde produit un tuyau très mince appelé gaine qui peut se vendre enroulée ou refendue ou totalement dédoublée en 2 films. La gaine peut être utilisée pour réaliser des sacs et sachets ou des manchons (emballage de protection) ;
 en lingerie, la gaine, un sous-vêtement féminin ;
 en statuaire/architecture, la gaine, un piédestal plus large du haut que du bas, fait pour supporter des bustes ou autres objets décoratifs ;
 en électricité, une gaine électrique désigne un isolant enveloppant un matériau conducteur ou un fourreau souple dans lequel sont protégés des câbles.

Voir aussi